Veuve Clicquot peut faire référence à : 
 Veuve Clicquot Ponsardin, une maison de champagne créée en 1772, actuellement filiale du groupe LVMH.

Patronyme 

 Barbe Nicole Clicquot dite Veuve Clicquot (1777-1866), qui l'a développé et lui a donné son nom en 1804.

Pseudonyme 

 Prix Veuve Clicquot, un prix créé en 1972 et qui récompense les meilleures femmes d'affaires.

Voir aussi 

Patronyme français